As eleições parlamentares europeias no Reino Unido foram realizadas a 22 de Maio e serviram para eleger os 73 deputados do país para o Parlamento Europeu.

Os resultados das eleições, deram a vitória ao UKIP, algo inédito, visto que, foi a primeira vez desde 1906 que um partido ganha eleições no Reino Unido, que não seja o Partido Conservador e o Partido Trabalhista.

Resultados Nacionais

Resultados por distritos eleitorais 

2014
Reino Unido
2014 no Reino Unido